Šaša je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Bednja, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 140 stanovnika te 49 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji